Аббревиатура СЗН может означать:

 СЗН — социальная защита населения
 СЗН — стратегический запас нефти, стратегические запасы нефти
 СЗН — ставка земельного налога
 СЗН — служба занятости населения
 СЗН — сеялка зерновая навесная

 ЧИФ СЗН — чековый инвестиционный фонд «Социальная защита населения»
 ГУ СЗН — Главное управление труда и социальной защиты населения
 СЗНЦ — Северо-Западный нанотехнологический центр